Berek, mjesto i općina u Hrvatskoj (Bjelovarsko-bilogorska županija)
 Berek (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška, BiH
 Berek (rijeka), rječica koja teče kroz Prijedor